Kornet har flere betydninger:

 Kornet (instrument) – et blæseinstrument i messing.
 Kornet (titel) – en militærtitel.
 Kornet (band) – et svensk band.
 Kornet (dokumentarfilm) – dansk dokumentarfilm fra 1943 instrueret af Bjarne Henning-Jensen

Se også:
 Korn – er en gruppe af forædlede græsarter (havre, hvede, durum, ris, majs, etc).